С червено са отбелязани неуспешните стартове

Външни препратки 
 Енциклопедия „Космонавтика“, А. Железняков. Хроника на усвояването на космоса

1950
1958 година